Stinear ist der Familienname von:
 Bruce Harry Stinear (1913–2003), neuseeländischer Geologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Stinear Island, Insel vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Stinear Lake, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Stinear-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Stinear, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika